Василий Владимирович Шуле́йкин () — советский геофизик, специалист по физике моря; академик АН СССР, инженер-капитан 1 ранга.

Биография 
Родился  года в семье Владимира Васильевича Шулейкина — мещанина, вышедшего из-за купеческого сословия и работавшего в Попечительстве народных училищ, потом в банке и на фабрике и умершего в 1915 году в должности технического директора небольшой химико-красильной фабрики.

Василий Шулейкин окончил Московское реальное училище Бажанова (бывшее Фидлера) в 1912 году и Императорское Московское техническое училище (гидроэнергетическая специальность) в 1917 году. Первая исследовательская работа (по электрическим выпрямителям) была доложена 15 ноября 1916 года в студенческом научно-техническом кружке. С 1916 года он работал в училище препаратором; после окончания обучения был оставлен в училище для подготовки к профессорской деятельности.

Преподавать начал в 1918 году (семинары по математическому анализу и аналитической геометрии, с 1922 года — самостоятельный курс «Электричество и магнетизм»). С 1923 года профессор. С 1927 по 1929 год — профессор кафедры физики Ярославского педагогического института. С 1928 года читал по совместительству лекции в МГУ, с 1943 года заведовал в нём организованной им кафедрой физики моря и участвовал в создании геофизического отделения Физического факультета. В 1945—1947 годах был начальником кафедры Военно-морской академии кораблестроения и вооружения.

В 1920—1931 годах работал в Институте физики и биофизики. Первую работу по физике моря закончил в 1921 году и в дальнейшем оставался верен этой теме. С 1922 года работал в Морском научном институте. С 1926 по 1929 год работал в физической лаборатории маскировочного отдела Московского инженерного полигона. Выйдя в 1929 году в запас, был зачислен в запас начсостава РККФ по гидроспециальности. В 1932 и 1936 годах проходил переподготовку.

Один из создателей в 1929 году Московского гидрометеорологического института и Черноморской гидрофизической станции в Кацивели, директором которой был в 1929—1941 годах. Директор Морской гидрофизической лаборатории АН СССР с 1942 года. В 1942—1945 годах служил в Гидрографическом управлении ВМФ.

В 1943 году по инициативе Шулейкина было создано геофизическое отделение на физическом факультете МГУ, организует и возглавляет кафедру физики моря. В годы войны Шулейкиным были выполнены важные в оборонном отношении научные работы. По заданию Гидрографического управления ВМФ Шулейкин разработал теорию расчёта ледяных переправ. Контрольные испытания проводились на Белом море. В результате уже в ноябре 1941 года были составлены и разосланы по флотам таблицы для расчёта морских ледяных переправ. Они с успехом использовались при прокладке зимой 1941—1942 годов по льду Ладожского озера «Дороги жизни». Шулейкин занимался также вопросами штурманского и гидрографического вооружения в условиях военного времени. В частности, им был сконструирован баронивелир повышенной точности — прибор, с помощью которого определялись высоты различных навигационных знаков и огней на берегах.

Начальник Главного управления Гидрометеослужбы при Совете министров СССР в 1947—1950 годах. С 1948 года работал в организованном им Морском гидрофизическом институте АН СССР (в 1948—1957 годах — директор).

С 27 до 74 лет вёл экспедиционную морскую работу: гидрографическое судно «Пахтусов» в Карском море, многие экспедиции Морского научного института, Гидрографического управления метеослужбы, Гидрометслужбы — в качестве старшего специалиста, помощника начальника и начальника экспедиции, как в полярных морях, так и в Чёрном море; пароход «Трансбалт» в рейсе из Евпатории во Владивосток; экспедиционное судно «Седов» в Атлантическом океане.

Член-корреспондент АН СССР с 1929, действительный член с 1946 года.

Умер 25 апреля 1979 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Вклад в науку 
Вёл исследования в области геофизики, в частности, физики моря. Разрабатывал теорию теплового взаимодействия Мирового океана, атмосферы и материков; теории ветровых волн, морских течений, тропических ураганов, теплового баланса моря. Объяснил происхождение окраски морей и озёр, вывел уравнение спектральной кривой и другие уравнения оптики моря. Изобрёл ряд приборов для исследований моря.

В общей сложности к концу 1972 года Шулейкин опубликовал 356 работ. Его монография «Физика моря», в которую вошли многие из них, переиздавалась четырежды; научно-популярные книги «Дни прожитые» и «Очерки по физике моря» — три и четыре раза соответственно.

Хобби 
В ранние годы музицировал с семьёй, увлекался домашними квартетами, трио, квинтетами; играл в студенческом симфоническом оркестре партию первой скрипки. Увлечение музыкой сохранилось на всю жизнь.

Написал «Былину» для струнного оркестра, ноктюрн, песню «То не в поле рожь» (на свои слова) для хора в сопровождении струнного оркестра; программную симфонию «Степная»: «Старинное сказание» (аллегро), «В Диканьке» (скерцо), «Песни в степи» (анданте кантабиле) и «Шествие молодёжи» (финал); романсы на слова автора для голоса в сопровождении фортепьяно.

Ряд его сочинений исполнялся симфоническим оркестром Ялтинской государственной филармонии и Московского Дома учёных. Симфония «Степная» исполнялась симфоническим оркестром Украинского радиокомитета и из Киева передавалась по радио. Звучали по радио и его романсы в исполнении киевских солистов.

Послал автору знаменитого стихотворения «Физики и лирики» Борису Слуцкому длинное рифмованное утешение: «не так, мол, уж плохи дела у вашего брата, поэтов»

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1942) — за итоговый труд «Физика моря»
 орден Ленина (1949) — за заслуги в развитии народного хозяйства и укреплении обороноспособности СССР
 орден Ленина (1953) — за выслугу лет
 орден Октябрьской революции
 орден Трудового Красного Знамени (13.1.1945) — за научную деятельность и подготовку квалифицированных кадров и в связи с 50-летием
 орден Красной Звезды (1945) — в связи с 225-летием Академии наук
 ещё 1 орден, медали, в том числе пять медалей Верховного Совета СССР. От Всесоюзного географического общества получил медаль им. П. П. Сёменова-Тян-Шанского за исследования по физике моря.

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 XXXIII. Scattering of light by very big colloidal particles

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Императорского технического училища
Преподаватели МГТУ
Преподаватели ЯГПУ
Преподаватели МГУ
Физики по алфавиту
Геофизики СССР
Геофизики России
Геофизики Украины
Учёные Крыма
Гидрофизики
Физика моря
Члены КПСС
Сотрудники Морского гидрофизического института
Похороненные на Кунцевском кладбище